Die 1. Liga Kobiet 2001/02 war die 23. Auflage des höchsten polnischen Frauenfußballwettbewerbs, der 1. Liga Kobiet. Meister wurde der Titelverteidiger KS AZS Wrocław. Am Ende der Saison stiegen RKP Rybnik und LKS Rolnik Biedrzychowice ab, die durch Zamłynie Radom und Toruński KP ersetzt wurden.

Abschlusstabelle

Relegation 
Die Relegation zwischen dem Achten der 1. Liga Kobiet und dem letztplatzierten Verein der Aufstiegsrunde wurde am 23. Juni 2002 ausgetragen.

|}

Weblinks 
 Tabelle und Resultate auf 90minut.pl (polnisch)

Einzelnachweise 

2001 02
Fußballsaison 2001/02